BNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Banja Luka (Bosnia ed Erzegovina)
 bnx – codice ISO 639-3 della lingua bangubangu